A Végső megoldás (Deal or No Deal) A szökés című amerikai sorozat negyedik évadának tizenharmadik epizódja, összességében pedig a hetvenedik.

Az epizód elején Self elrejti Trishanne holttestét, valamint felhívja a főnökét, Stantont. Közli a férfival, hogy Michael és Lincoln megtámadták őket és megölték Trishanne-t, valamint, hogy Lincoln őt is meglőtte. Ezután megfenyegeti Zsebest, hogy segítsen neki megtalálni Gretchent.

A raktárban Michaelék rájönnek, hogy Self átverte őket. Michael felhívja a Nemzetvédelmet és Self felettesével akar beszélni. Mahone elmondja, hogy szerinte Self mindent megtervezett előre és minél hamarabb el kéne hagyniuk a raktárt. Michael újra rosszul lesz, amit Lincoln észrevesz.

Eközben Krantz tábornok ideges, hogy Michaeléknál van a Scylla. Összehívja a kártyahordozókat, ám egyikük, Howard Scuderi követeli, hogy közölje velük a további lépéseket. Ekkor a Tábornok agyonlövi a férfit és megparancsolja a többieknek, hogy mihamarabb szerezzék vissza a Scyllát.

Stanton és az ügynökei megérkeznek a raktárhoz, ám a csapat már nincs ott. Michaelék figyelik őket egy másik közeli raktárból. Stanton felhívja Michaelt és közli vele, hogy adják fel magukat a két szövetségi ügynök meggyilkolása miatt, vagy levadássza őket. Michael elmondja, hogy Self felültette őket és ellopta a Scyllát.

Később Michael elmagyarázza a többieknek, hogy valahogy tudatniuk kell Stantonékkal, hogy Self elárulta őket és nála van a Scylla. A hírekben látják, hogy a Gate cégnél lövöldözés volt. Ekkor Mahone azt javasolja, hogy találják meg Gretchent, mielőtt Self tenné azt. Sara a gyógyszertárból visszaérve újabb injekciót ad Michaelnek, hogy ne legyenek rohamai és kifejti, hogy előbb-utóbb kórházba kell kerülnie, hogy megoperálhassák.

A Tábornok parancsba adja, hogy senki sem tudhatja meg, hogy van egy beépített emberük a Szövetségieknél. Eközben Zsebes elárulja az információt Gretchenről és érdeklődik, hogy mit akar tenni Self.

Ezalatt Gretchen felhívja Lincolnt, aki beszámol a Self árulásról és megegyeznek, hogy egy parkban találkoznak. Ám a hívás után Self hívja Gretchent és elmondja, hogy a húgánál van és jöjjön haza, ha nem akarja, hogy meghaljanak.

Stanton találkozik Dallow szenátorral és egy új ember, Marshall Sooter is csatlakozik hozzájuk, és megvitatják a Michael-Lincoln ügyet. Krantz tábornok mindent lehallgat és megtudja, hogy Gretchen még mindig Los Angelesben van.

Michaelék a parkban várják Gretchent, ám rájönnek, hogy ez csak csapda, mivel a Szövetségiek érkeznek, akik üldözőbe veszik Michaelt. Lincoln állja útjukat a terepjáróval, hogy ne tudják elkapni Michaelt, helyette viszont elkapják Lincet. Közben Gretchen hazamegy a húgához, Ritához, ahol találkozik Selffel és Zsebessel. Self megbízza, hogy keressen egy új vevőt a Scyllára, vagy a húga és a lánya meghal.

Michael felhívja Gretchent, aki átadja Selfnek a telefont. Az ügynök azt mondja Michaelnek, hogy okos, de nem annyira mint ő (Self), és hogy el akarja adni a Scyllát.

A raktárban Lincoln találkozik Dallow szenátorral, aki elmondja, hogy megtudták, mit tervez Self. Bocsánatot kérnek Linctől és azt akarják, hogy tanúskodjanak Self ellen. Linc felhívja Michaelt, aki szintén találkozni akar a szenátorral.

Self utasítja Gretchent, hogy még ma el kell adniuk a Scyllát, és a nap végére már el is akarja hagyni az országot.

Mindeközben Michael megérkezik a raktárba. Felajánlja, hogy tanúskodik, de utána elmennek a bátyjával együtt. Mahone, Sucre és Sara egy buszállomáson találkoznak, ahol Alex elmondja, hogy Michael azt szeretné, ha elmennének. Sara és Sucre azonban úgy döntenek, hogy maradnak.

A raktárban Michael rájön, hogy nem is volt semmilyen alku, mire Stanton fegyvert ragad. De mielőtt le tudná lőni őket, Marshall Sooter lelövi Stantont és az embereit. A férfi közli a testvérekkel és a szernátorral, hogy találkájuk van a Tábornokkal.

Sucre és Sara visszamennek a raktárba, ahol előbb lefegyverzik Sootert, Lincoln pedig agyonlövi. Mivel Dallow szenátor már nem tud a segítségükre lenni, így távozik. Sucre informálja Michaelt és Lincolnt, hogy Mahone elment.

Ezalatt Self és Gretchen találkozik az új Scylla vevővel, bizonyos Vikannal, aki közli, hogy a Scylla egy darabja hiányzik.

Ez a darab Michaelnél van. Az epizód végén Self felhívja Michaelt és követeli a hiányzó részt. Michael annyit mond, hogy ha kell neki, jöjjön érte, és vegye el.

A szökés epizódjai

en:Deal Or No Deal (Prison Break)